Грушов — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю Словаччини.
 Грушов — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Грушов — село в окрузі Млада-Болеслав Середньочеського краю Чехії.
 Вишній Грушов — село в Словаччині, Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Нижній Грушов — село в Словаччині, Врановському окрузі Пряшівського краю.
 Списький Грушов — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.

Див. також 
 Грушове (значення)